Габријел Лејва Веласкез има више значења:

 Габријел Лејва Веласкез (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Габријел Лејва Веласкез, Ла Ескалера (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Габријел Лејва Веласкез (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику